Финка ла Есмералда има више значења:

 Финка ла Есмералда (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Финка ла Есмералда (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику